Prelević ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Prelević (* 1990), Miss Griechenland
 Branislav Prelević (* 1966), serbisch-griechischer Basketballspieler
 Luciano Moše Prelević (* 1953), kroatischer Geistlicher, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Zagreb
 Luka Prelevic (* 1995), neuseeländischer Fußballspieler